Guangzong ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 Guangzong (Xingtai), einen Kreis von Xingtai in der chinesischen Provinz Hebei
 Guangzong (Guangzong), eine Großgemeinde im gleichnamigen Kreis
 Song Guangzong (1147–1200), Kaiser der chinesischen Song-Dynastie
 den Tempelnamen Guangzong 光宗 des Herrschers Taichang 泰昌, siehe Taichang

Siehe auch:
 Guanzhong